Новая Андреевка — название населённых пунктов в России:

 Новая Андреевка — деревня в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Новая Андреевка — деревня в Павловском районе Ульяновской области.

См. также